Finalen om Europamesterskabet i fodbold 1980 var den 6. finale siden turneringens etablering i 1960. Den blev spillet den 22. juni 1980 på Stadio Olimpico i Italiens hovedstad Rom, og skulle finde vinderen af Europamesterskabet i fodbold 1980. De deltagende hold var  og . Tyskerne vandt 2-1.

Det var Belgiens første EM-finale. Vesttyskland skulle spille deres tredje finale i træk, da de også i 1972 og 1976 havde spillet sig frem til den afgørende kamp. Det var blevet til sejr i 1972 over , mens  sejrede fire år efter.

Kampen blev ledet af den rumænske dommer Nicolae Rainea.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 Europamesterskabet 1980  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

Finalen
1980 - Finalen
Tysklands fodboldlandshold
Belgiens fodboldlandshold
Sport i Rom